Versauerung bezeichnet:
 Bodenversauerung, Abnahme des pH-Werts des Bodens durch äußere oder bodeninterne Prozesse 
 Versauerung der Meere, Abnahme des pH-Wertes des Meerwassers durch die Aufnahme von Kohlendioxid aus der Erdatmosphäre